M.O.R.

Pessoas
Mor Thiam
Mór Jókai

Desambiguação